Заттер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1968) — германский оперный певец.
 Заттер, Густав (1832—1879) — австрийский пианист и композитор.